Малага:

 Малага — город в Испании.
 Малага — город в Колумбии.
 Малага — испанское десертное вино.
 Малага — провинция в Испании.
 «Малага» — испанский футбольный клуб.
 «Атлетико Малагеньо» — резервная команда «Малаги» (в 1994—2009 годах — «Малага B»).
 «Малага» — испанский баскетбольный клуб.
 Крепость Малага — арабское фортификационное сооружение в городе Малаге на юге Испании.

См. также 
 Малага-дель-Фресно — муниципалитет в Испании.
 «Депортиво Малага» — испанский футбольный клуб.
 Малагские горы ()